L'Élections législatives danoises de 1953 peut désigner :
les élections législatives danoises d'avril 1953 ;
les élections législatives danoises de septembre 1953.